Château de Santa Catalina (Cadiz)
 Château de Santa Catalina (Jaén)
 Château de Santa Catalina (Málaga)